Горчи́чное зерно́ (; ) — зерно горчичного семени ().

 Горчичное зерно — в русскоязычной Библии неточный перевод для термина «горушечное зерно», упоминаемого в Евангелии (—32), — семени дерева Salvadora persica L., имеющего мелкие цветы и такие же 1—2-семянные ароматические плоды.
 Горчичное зерно — упоминается в Коране в теме «весов Мизан» (весов Судного Дня).
 Горчичным зерном в перстне — назван наш мир в книге каббалистов «Бахир».

Современная литература
 «Горчичное зерно» (; 1982) — название одного из сборников лекций болгаро-французского оккультиста Омраама Айванхова.
 «Горчичное зерно» (1989) — произведение украинского писателя Мирослава Дочинца.

Персонажи
 Горчичное Зерно () — имя эльфа в комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1594—1596).
 Горчичное Зерно () — персонаж романов-фэнтези «Сёстры Гримм» (2005—2012) американского писателя Майкла Бакли.

См. также 
 Хардал (хардаль, горчичное зерно) — мера веса, распространённая в мусульманских странах, равная весу одного горчичного зерна.
 Библейская «притча о зерне горчичном»
 «Слово о живописи из Сада с горчичное зерно» (XVII век) — сочинение о традициях китайской живописи.
 Синапиус | Горчица | Горчичка

Примечания